

Musica 
 Tropical – album di J. T. Meirelles e Os Copa 7 del 1969
 Tropical – album di Jorge Ben del 1977
 Tropical – album dei Pompeya del 2011
 Tropical – singolo di Paolo Conte del 2014

Trasporti 
 Tropical – azienda costruttrice di mezzi di trasporto greca

Pagine correlate 
 Tropic